La Coppa Intertoto UEFA 1997, terza edizione della manifestazione, vide vincitrici il , il Lione e l', le quali guadagnarono l'accesso alla Coppa UEFA 1997-1998.

Fase a gruppi 
Le squadre che si assicurano un posto alle semifinali sono indicate in grassetto.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Semifinali 
Andata il 26 e 27 luglio, ritorno il 30 luglio.

Finali 
Andata il 12 agosto, ritorno il 26 agosto.

Voci correlate 
 UEFA Champions League 1997-1998
 Coppa UEFA 1997-1998

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1997
Edizioni della Coppa Intertoto